Ревяко, Василий Афанасьевич (род. 1948) — заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь, кандидат сельскохозяйственных наук, Герой Белоруссии.
 Ревяко, Казимир Адамович (1937—2013) — советский и белорусский историк, доктор исторических наук.